Tseng Chun-hsin era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno.

In finale Aleksandar Vukic ha sconfitto Dimitar Kuzmanov con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Aleksandar Vukic (campione)
  Hugo Grenier (primo turno)
  Enzo Couacaud (semifinale)
  Federico Gaio (primo turno)

  Vít Kopřiva (primo turno) 
  Max Purcell (quarti di finale) 
  Ramkumar Ramanathan (primo turno) 
  Tseng Chun-hsin (primo turno)

Qualificati 

  Sasi Kumar Mukund (primo turno)
  Andrew Harris (primo turno)
  Nitin Kumar Sinha (primo turno)

  Dominik Palan (primo turno) 
  Markos Kalovelonis (secondo turno) 
  Antoine Bellier (quarti di finale)

Wildcard 

  Sidharth Rawat (secondo turno)
  Adil Kalyanpur (primo turno)

  Arjun Kadhe (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Bengaluru Open II 2022